Rembrandt puede referirse a:
Rembrandt van Rijn, famoso pintor neerlandés del siglo XVII;
El cráter Rembrandt en el planeta Mercurio en honor al pintor neerlandés;
La localidad de Rembrandt, en Iowa (Estados Unidos); o
Rembrandt Bugatti, escultor italiano, hermano del fundador de la firma automovilística.